Рюрик може да се отнася за:

 Рюрик (830-879), княз на Новгород
 Рюрик (?-?), княз на Смоленск
 Рюрик (?-1214), велик княз на Киев